Hochkreuz steht für:
 Lateinisches Kreuz, das heute übliche Kreuz des Christentums
 Keltenkreuz, im Speziellen, das christliche Symbol in Irland

Hochkreuz heißen folgende geographische Objekte:
 Hochkreuz (Bonn), Stadtteil von Bonn
 Hochkreuz (Föhren), Gemeindeteil von Föhren, Landkreis Trier-Saarburg sowie ein Kulturdenkmal in Föhren

Berge:
 Hochkreuz (Villgratner Berge), 2739 m, Berg zwischen Gsies und Villgraten, österreichisch-italienische Grenze
 Hochkreuz (Kreuzeckgruppe), 2709 m, in der Kreuzeckgruppe
Baulichkeiten:
 Hochkreuz (Wegekreuz in Bonn), mittelalterliches Wegekreuz in Bonn
 Hochkreuz Am Hagelkreuz, Korschenbroich, Nordrhein-Westfalen
 Hochkreuz Ehrenfriedhof (Mönchengladbach), Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Hochkreuz (Giesenkirchen), Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Hochkreuz (Hardt), Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Hochkreuz (Venn), Mönchengladbach, Nordrhein-Westfalen
 Friedhofshochkreuz (Nörvenich), Nörvenich, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Hohes Kreuz, Hohenkreuz